Мєрков — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Мєркова.

Відомі носії 
  (. 1976) — болгарський весляр-байдарочник, виступав за збірну Болгарії у другій половині 1990-х — у першій половині 2000-х років. Двічі срібний призер літніх Олімпійських ігор у Сіднеї (2000).
 Мєрков Роман Сергійович (1994—2022) — молодший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки